SV, Sv eller sv kan betyda:

 sv - ISO 639-1-kod för svenska och därför det prefix som används för svenskspråkiga Wikipedia
 SV - en statistisk kategori i baseboll, se Save (baseboll)
 .sv - nationell toppdomän för El Salvador
 sv - ISO 639-1 språkkoden för svenska
SV - svenskt studieförbund, se Studieförbundet Vuxenskolan
 SV - norskt politiskt parti, se Sosialistisk Venstreparti
 Sv - SI-enheten för storheterna ekvivalent dos och effektiv dos för joniserande strålning, se Sievert
 SV - sydväst, ett väderstreck